Suze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Suze, Drôme, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Suze-la-Rousse, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Suze (vattendrag i Schweiz), Bern, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar